Fat Burner Racing Engineering — гоночная команда из Испании. Она была открыта в 1999 году Альфонсо де Орлеан-Бурбон. База команды находится в Сан-Лукаре де Баррамеда рядом с Хересом, где подготавливают все болиды. Группа материально-технического обеспечения и средств массовой информации находятся в Швейцарии.

В сезоне 2008 года, Racing Engineering заострила своё внимание на серии GP2. Пилотами были Хавьер Вилья, выступавший три года подряд за эту команду, и Джорджо Пантано, другой ветеран. Пантано впоследствии победил в личном зачёте.

Результаты

GP2

Мировая серия Ниссан

Испанская Формула-3 

 ЛЗ = Личный Зачёт, КЗ = Командный Зачёт.
 Примечание: GP2 and Formula 3000 entrylist and complete results

Хронология

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Автогоночные команды Испании
Команды GP2
Команды ФИА Формулы-2